NSTD steht für:
 Nonstandard (dt.: Nicht-Standard), siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R
 Bahnhof Nürnberg Frankenstadion (DS100-Code)

Abkürzung